Ramón Félix Barrenechea Areitio (Durango, España; 14 de julio de 1940) fue un futbolista español que se desempeñaba como defensor.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Vizcaya
Futbolistas del Centre d'Esports L'Hospitalet
Futbolistas del Elche Club de Fútbol en los años 1960
Futbolistas del Club Deportivo Basconia
Futbolistas del Cartagena Fútbol Club
Futbolistas del Granada Club de Fútbol en los años 1960
Futbolistas del Granada Club de Fútbol en los años 1970
Nacidos en Durango (España)